Le championnat DTM 1984 s'est déroulé du 11 mars 1984 au 23 septembre 1984, sur un total de 15 courses.

Le pilote allemand Volker Strycek remporte ce championnat au volant d'une BMW 635 CSi. Malgré son titre de champion cette saison, Volker Strycek n'a jamais gagné une course de sa carrière en DTM, de 1984 à 1996.

C'est la toute première édition du DTM.

Les marques de voitures 
Quatorze marques étaient engagées :
 Alfa Romeo : Alfa Romeo GTV6
 Audi : Audi 80 GLE 
 BMW : BMW 635 CSi - BMW 528i - BMW 525i - BMW 323i
 Chevrolet : Chevrolet Camaro
 Fiat : Fiat Ritmo Abarth 130 TC
 Ford : Ford Capri - Ford Mustang
 Mazda : Mazda RX7
 Mercedes-Benz : Mercedes-Benz 380
 Mitsubishi : Mitsubishi Starion
 MG : MG Metro Turbo
 Opel : Opel Manta - Opel Kadett GTE - Opel Ascona - Opel Monza
 Rover : Rover Vitesse
 Volkswagen : Volkswagen Golf GTI - Volkswagen Golf II GTI - Volkswagen Scirocco
 Volvo : Volvo 240 Turbo

Calendrier

Classement des pilotes 

Championnat DTM 1984
Sport en Allemagne en 1984
Championnat DTM 1984